Le Club Municipalité de Laâyoune est un club de football féminin marocain évoluant en Championnat marocain de première division. Le club est basé dans la ville de Laâyoune.

Histoire

Palmarès 
Championnat marocain
Champion : 2010, 2011, 2012, 2015
Vice-champion : 2016, 2017, 2018, 2020, 2022

Coupe du Trône
Finaliste : 2011, 2012, 2015, 2016

Liens externes 
Site officiel de la Fédération royale marocaine de football

Club féminin de football au Maroc